Шабу́нин (Шабу́нина) — русская фамилия.

Известные носители фамилии 
 Шабунин, Алексей Васильевич (род. 1961) — российский хирург и организатор здравоохранения.
 Шабунин, Борис Александрович (1946—2016) — советский и российский архитектор и преподаватель.
 Шабунин, Виталий Викторович (род. 1984) — украинский общественный деятель.
 Шабунин, Владимир Иванович (род. 1946) — советский хоккеист. Тренер.
 Шабунин, Вячеслав Васильевич (род. 1969) — российский легкоатлет.
 Шабунин, Иван Петрович (1935—2006) — первый глава администрации Волгоградской области (1991—1997).
 Шабунин, Михаил Иванович (1930—2017) — доктор педагогических наук.
 Шабунин, Николай Авенирович (1866—1907) — русский художник.
 Шабунин, Сергей Викторович (род. 1960) — доктор ветеринарных наук.

 Шабунина
 Шабунина, Агафья Харитоновна (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шабунина, Иветта Михайловна (1936―2013) ― советский и российский экономист.

Топоним 
 Шабунина — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области России.